Tompkins může být:
Příjmení
 Daniel D. Tompkins (1774–1825) – americký politik
 Douglas Tompkins (1943–2015) – americký podnikatel a horolezec
 Ross Tompkins (1938–2006) – americký jazzový klavírista

Oblast
 Tompkins County – ve státě New York